Hyponephele albida är en fjärilsart som beskrevs av Skala 1912. Hyponephele albida ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
albida